Нордланд (Нурланн) — фюльке в Норвегии.
 «Нордланд» — название 11-й добровольческой моторизованной дивизии войск СС.
 Nordland I и Nordland II — альбомы группы Bathory.
 Nordland — песня группы Landser.